Лонгва́ль-Барбонва́ль, Лонґваль-Барбонваль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Лонгваль-Барбонваль, Гленн, Мерваль, Перль, Ревійон, Восере i Віллер-ан-Преєр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Сетваллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 483,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лонгваль-Барбонваль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лонгваль-Барбонваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена